A 31. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát (1990) Kínában, Pekingben rendezték. Ötvennégy ország háromszáznyolc versenyzője vett részt az olimpián. A csapatok száma először haladta meg az ötvenet, a versenyzők száma pedig a háromszázat. A magyar csapat egy arany-, három ezüst- és két bronzérmet szerzett, ezzel 6. lett az országok közötti pontversenyben.
(Az elérhető maximális pontszám: 6×42=252 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

A csapat vezetője Pelikán József volt.

Források
Reiman István – Dobos Sándor: Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák 1959-2003 Typotex 2003, Budapest ()

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák listája
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák magyar versenyzői

További információk
Az IMO hivatalos honlapja
Az olimpia összes országának sorrendje
A versenyzők egyéni sorrendje

Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák
Nemzetkozi Matematikai Diakolimpia